|-
| 15301 Marutesser ||  || 21 septembrie 1992 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 15302 ||  || 2 octombrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15303 - ||  || 19 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 15304 Wikberg ||  || 21 octombrie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 15305 ||  || 18 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 15306 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 15307 - || 1992 XK || 15 decembrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 15308 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 15309 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15310 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15311 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15312 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15313 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15314 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15315 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 15316 - ||  || 20 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 15317 - ||  || 23 aprilie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 15318 Innsbruck ||  || 24 mai 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 15319 - ||  || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15320 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15321 Donnadean ||  || 13 august 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 15322 - || 1993 QY || 16 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 15323 - ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 15324 - ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 15325 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15326 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15327 - ||  || 14 septembrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 15328 ||  || 14 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 15329 Sabena ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15330 - || 1993 TO || 8 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 15331 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15332 CERN ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15333 ||  || 13 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 15334 || 1993 UE || 20 octombrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 15335 - || 1993 UV || 23 octombrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15336 - ||  || 22 octombrie 1993 ||  || , 
|-
| 15337 ||  || 7 noiembrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 15338 Dufault ||  || 5 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15339 Pierazzo ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15340 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15341 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15342 Assisi ||  || 3 aprilie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 15343 - ||  || 15 august 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 15344 - ||  || 9 august 1994 || Palomar || 
|-
| 15345 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15346 Bonifatius ||  || 2 septembrie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 15347 - || 1994 UD || 26 octombrie 1994 || Stakenbridge || 
|-
| 15348 - || 1994 UJ || 31 octombrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15349 ||  || 31 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 15350 Naganuma ||  || 3 noiembrie 1994 ||  || , 
|-
| 15351 - ||  || 4 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 15352 - ||  || 11 noiembrie 1994 ||  || , 
|-
| 15353 - || 1994 WA || 22 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 15354 - ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15355 - ||  || 2 ianuarie 1995 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 15356 - || 1995 DE || 20 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15357 || 1995 FM || 26 martie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 15358 - ||  || 26 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15359 - ||  || 2 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15360 Moncalvo ||  || 14 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 15361 - ||  || 23 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15362 - || 1996 ED || 9 martie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15363 Ysaye ||  || 18 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15364 - ||  || 17 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15365 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15366 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15367 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15368 Katsuji || 1996 JZ || 14 mai 1996 || Moriyama || R. H. McNaught, 
|-
| 15369 - || 1996 KB || 16 mai 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 15370 Kanchi || 1996 NW || 15 iulie 1996 ||  || 
|-
| 15371 Steward ||  || 15 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15372 Agrigento ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15373 ||  || 20 noiembrie 1996 ||  || 
|-
|  || 1997 BG || 16 ianuarie 1997 || Kleť || , 
|-
| 15375 - ||  || 30 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 15376 Marták ||  || 1 februarie 1997 ||  || , 
|-
| 15377 || 1997 KW || 31 mai 1997 ||  || 
|-
| 15378 Artin ||  || 7 august 1997 ||  || 
|-
| 15379 Alefranz ||  || 29 august 1997 ||  || , 
|-
| 15380 - ||  || 30 august 1997 || Caussols || 
|-
| 15381 Spadolini ||  || 1 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15382 Vian || 1997 SN || 20 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15383 - ||  || 21 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15384 Samková ||  || 26 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15385 Dallolmo ||  || 25 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15386 Nicolini ||  || 25 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15387 - ||  || 30 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15388 Coelum ||  || 27 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 15389 Geflorsch ||  || 2 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 15390 Znojil ||  || 6 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 15391 - ||  || 3 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 15392 Budějický ||  || 11 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 15393 ||  || 9 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 15394 ||  || 12 octombrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 15395 Rükl || 1997 UV || 21 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 15396 Howardmoore ||  || 24 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 15397 Ksoari ||  || 27 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 15398 - ||  || 30 octombrie 1997 || Anderson Mesa || 
|-
| 15399 Hudec || 1997 VE || 2 noiembrie 1997 || Kleť || , 
|-
| 15400 - || 1997 VZ || 1 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-